

Geografia 
 Morea – toponimo veneziano medievale del Peloponneso
 Despotato di Morea – provincia dell'impero bizantino che esistette dal 1308 al 1453 e come stato autonomo dal 1453 al 1460
 Eyalet di Morea – eyalet dell'Impero ottomano, nell'area del Peloponneso
 New Boston-Morea – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America situato nello stato della Pennsylvania, nella contea di Schuylkill

Musica 
 Morea – secondo EP del musicista italiano Tony Cercola, pubblicato nel 1991 dalla casa discografica Tendace

Persone 
 Alfredo Morea (1897-1976) – avvocato, militare e politico italiano
 Antonella Morea (1956) – attrice, cantante e regista teatrale italiana
 Dino Morea (1975) – attore e modello indiano
 Domenico Morea (1833-1902) – storico e presbitero italiano
 Enrique Morea (1924-2017) – tennista argentino
 Vincenza Garelli della Morea (1859-1924) – compositrice e pianista italiana
 Giusto Emanuele Garelli della Morea, politico del Regno di Sardena

Storia 
 Campagna di Morea – operazioni militari svolte dall'Armata francese in Grecia, dal 1828 al 1833, nel contesto della guerra d'indipendenza greca contro l'impero ottomano
 Guerra di Morea – campagna militare, svoltasi tra il 25 aprile 1684 e il 1699, con cui la Repubblica di Venezia contese all'Impero ottomano il controllo della Morea (Peloponneso) e del mar Egeo
 Rivolta di Morea del 1453-1454 – rivolta contadina contro il dominio dei fratelli Tommaso e Demetrio Paleologo, governanti del Despotato bizantino di Morea nella penisola del Peloponneso 
 Seconda guerra di Morea – combattuta tra la Repubblica di Venezia e l'Impero ottomano tra il 1714 e il 1718